

Aménagement du territoire 
 Génie de l’aménagement, compétences liées à l'organisation du territoire
 Génie urbain, ensemble de disciplines chargées de permettre la vie en milieu urbain

Art 
 Génie (art), figure d'enfant ailé en peinture ou en sculpture

Bande dessinée 
 Deux inventeurs de génie, troisième histoire de la série Pegg de Pat Mallet
 Génie à toute heure, album de la série de bande dessinée Léonard de Bob de Groot, Turk et Claire de Graef
 
 Génie en balade, album de la série de bande dessinée Léonard
 Hi-Fi génie, album de la série de bande dessinée Léonard
 Léonard est un génie, album de la série de bande dessinée Léonard 
 Léonard est toujours un génie !, album de la série de bande dessinée Léonard
 Les Schtroumpfs et le Demi-génie, album de bande dessinée 
 Un lecteur de génie !, album de la série de bande dessinée Les Simpson
 Y a-t-il un génie dans la salle ?, album de la série de bande dessinée Léonard

Biologie 
 Commission du génie biomoléculaire, commission d'évaluation des risques liés à la dissémination d'organismes génétiquement modifiés
 Commission de génie génétique, commission relative à l'utilisation des organismes génétiquement modifiés 
 Génie biologique, application des concepts et méthodes de la biologie
 Génie cellulaire, discipline appliquée à la modification de séquences génétiques dans les cellules vivantes
 Génie génétique, ensemble des outils permettant de modifier la constitution génétique d'un organisme

Cinéma 
 Friedrich Schiller - Le triomphe d'un génie (1940),  film allemand d'Herbert Maisch
 Génial Génie (téléfilm) (1977), téléfilm américain d'Alexander Cassini
 Hitchcock : L'Ombre d'un génie (1999), film documentaire de Ted Haimes
 Kean ou Désordre et génie (1924), film  muet français d'Alexandre Volkoff
 Le Dragon-génie (2021), film d'animation américano-chinois de Chris Applehans
 Le Génie du feu (1908), film muet de Georges  Méliès.
 Le Génie du mal (1959), film américain de Richard Fleischer
 Le Génie fou (1931), film américain de Michael Curtiz
 Le Roman d'un génie (1938), film italien biographique de Carmine Gallone
 Le Sorcier, le Prince et le Bon Génie (1900), très court métrage muet de Georges Méliès
 Mais im Bundeshuus : Le Génie helvétique (2003), film documentaire suisse de Jean-Stéphane Bron
 Pokémon : Jirachi, le génie des vœux (2003), long métrage d'animation japonais de Kunihiko Yuyama
 Profession : Génie (1985), film américain de Martha Coolidge
 Toula ou le génie des eaux (1973), film nigérien de  Moustapha Alassane
 Un éclair de génie (2008), film américain de Marc Abraham
 Un génie, deux associés, une cloche (1975),  film franco-germano-italien de Damiano Damiani
 Une idée de génie (2009), film américain de Jeff Balsmeyer

Défense 
Nota : voir aussi la rubrique Enseignement militaire
 
 
 
 Engin blindé du génie, char du génie 
 Établissement du génie de Paris, organisme du ministère de la Défense
 Génie de l'air, unités de construction et maintien en état des pistes d'aviation de l’Armée de l'air
 
 Liste de chars du génie
 Plongeur de combat du génie, plongeurs de l'Armée de terre française
 
 Unités du génie de la Légion étrangère
 59e compagnie du génie, compagnie militaire française

Économie 
 Génie (marque), marque de lessive appartenant à Bolton Solitaire

Enseignement civil 
Nota : les autres écoles formations et diplômes se trouvent dans la page d'homonymie de leur domaine civil respectif à la rubrique Technologie.
 Bachelor universitaire de technologie en génie biologique, diplôme de l'enseignement supérieur en France
 Bachelor universitaire de technologie en génie chimique, génie des procédés, diplôme professionnel national
 Bachelor universitaire de technologie en science et génie des matériaux, diplôme national de l'enseignement supérieur
 Baccalauréat sciences et technologies industrielles en génie optique, baccalauréat technologique
 Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, organisme de conseil en recherche et formation
 École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux, écoles d'ingénieurs française
 École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg
 École nationale supérieure d'électronique, d'hydraulique, de mathématiques appliquées et de génie physique de Grenoble
 École nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation, 
 École nationale supérieure en génie des technologies industrielles, 
 École supérieure d'ingénieurs en informatique et génie des télécommunications
 Institut supérieur du génie appliqué, 
 Institut de génie énergétique de Moscou, 
 Festival de Sciences et Génie (1976), festival étudiant de l'Université Laval, à Québec. 
 Jeux de Génie, événement annuel regroupant près de quatre cents étudiants en provenance de tout le Québec.
 Laboratoire génie de production, laboratoire de recherche de l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes

Enseignement militaire 
Nota : les autres écoles formations et diplômes se trouvent dans la page d'homonymie de leur domaine militaire respectif à la rubrique Défense.
 Académie du génie Nicolas, établissement d'enseignement supérieur du génie militaire de la Russie
 École combinée d'artillerie et du génie (1816), établissement de formation de l'armée prussienne à Charlottenbourg
 École d'application de l'artillerie et du génie, école militaire de Metz
 École du génie, école militaire à vocation technique.
 École royale du génie de Mézières (1748)

Histoire 
 Corps royal du génie (1776), corps d'officiers-ingénieurs militaires créé par le roi Louis XVI
 Génie français, caractère français représenté par des héros nationaux ou des événements historiques
 Jour du génie, jour de l'année du calendrier républicain

Jeu vidéo 
 Akinator : Le Génie du web (2007), jeu sur internet d'Elokence
 Tim Power : Bricoleur de génie (2008), jeu bidéo de Magic Pockets

Littérature 
 Génie divin (2021), livre de Guillaume Dustan
 Génie du christianisme (1795-1799), ouvrage apologétique de François-René de Chateaubriand
 Génie la folle (1976), roman d'Inès Cagnati
 Le Génie et la Fée (1911), nouvelle de Jack London
 Le Génie latin (1913), livre d'Anatole France
 Le Mauvais Génie (1867), roman de la comtesse de Ségur
 Un coup de génie (2021), seizième tome du Journal d'un dégonflé de Jeff Kinney

Médecine 
 Génie biomédical, application des principes et des techniques de l'ingénierie dans le domaine médical

Musée 
 Musée du Génie, musée d'Angers consacré au Génie militaire
 Temple de la renommée des sciences et génie du Canada, partie du musée des sciences et de la technologie du Canada à Ottawa

Mythologie 
 Génie de Palerme, ancienne divinité tutélaire, esprit du lieu et emblème de la ville de Palerme

Numismatique 
 Billet de 10 000 francs Génie français, billet de banque 
 Pièce de 10 francs Génie de la Bastille, pièce de monnaie

Patronyme 
 Auguste Génie (1861-1938), homme politique français

Personnage de fiction 
 Génie (Disney), personnage de fiction 
 Génie de brousse, entité surnaturelle des forces de la nature dans les folklores africains
 Génie du mal, genre de personnage de fiction

Philosophie 
 Malin génie, hypothèse sceptique formulée par René Descartes dans ses Méditations métaphysiques

Psychologie 
 Génie (personne), personne qui se démarque de ses contemporains par un talent exceptionnel
 Génie héréditaire (1869), notion de la théorie de l'évolution développée par Francis Galton

Prix scientifique 
 Académie canadienne du génie, prix scientifique au Canada
 Médaille d'or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada, médaille du Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada
 Prix de science macromoléculaire et de génie, prix récompensant une contribution exceptionnelle au domaine

Protection du patrimoine 
 Bâtiment de la caserne du Génie à Niš (1900), monument culturel protégé en Serbie

Santé — Environnement 
 Commission du génie biomoléculaire (1986-2008), évaluation des risques liés à la dissémination d'organismes génétiquement modifiés

Sculpture 
 Génie de la Victoire (1532-1534), sculpture de Michel-Ange
 Le Génie de la Liberté (1836), sculpture d'Auguste Dumont
 Le Génie de la navigation (1847), sculpture de Louis-Joseph Daumas
 Le Génie du Mal (1848), sculpture religieuse de Guillaume Geefs

 Technologie 
Nota : voir aussi la rubrique Enseignement civil
 Génie (technique), art de l'ingénieur
 Génie chimique, application de la chimie physique à l'échelle industrielle
 
 Génie climatique, branche de la physique qui traite du domaine du chauffage et de la climatisation 
 Génie des technologies de l'information, étude des technologies de l'information et de la communication
 Génie écologique, ensemble de techniques qui ont comme objectif de contribuer à la résilience de l'écosystème
 
 Génie énergétique, ensemble des techniques de la production, du transport et de l'utilisation de l'énergie
 
 
 
 Génie maritime, application des sciences du génie aux domaines maritime et océanographique
 
 Génie minier, ensemble des techniques de construction des mines et d'extraction
 Génie pétrolier, branche de l’ingénierie consacrée à la production des hydrocarbures
 Génie physique, application de la physique à l'industrie
 
 Génie sensoriel, discipline d'ingénierie de la prise en compte des perceptions d'un utilisateur
 Génie végétal, mise en œuvre des techniques utilisant les végétaux
 LTI Informatique & Génie firme-conseil canadienne en technologies de l’information et ingénierie
 Société française de génie des procédés, association loi de 1901
 Union professionnelle du génie écologique, fédération française des entreprises du secteur

 Télévision 
 Bart le génie, épisode de la série de télévision 
 Coups de génie, série télévisée australienne 
 Génial Génie, série télévisée franco-britannique 
 Le Génie du faux, mini-série télévisuelle 
 Les Français ont du génie !, émission de télévision française
 Saison 2 de Coups de génie'', épisodes de la deuxième saison de la série télévisée

Toponyme 
 Génie longue, affluent du Gave de Pau 
 Passage du Génie, voie du  arrondissement de Paris
 Vallée du Génie, quartier de Nouméa

Voir aussi